Knorn ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Knorn (* 1981), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Fotograf
 Peter Knorn (* 1956), deutscher Musiker, Manager und Autor